San Isidro puede referirse a:

Personas 

 San Isidro Labrador (1080-1130), santo español del .

Divisiones administrativas

Argentina 

 San Isidro, partido de la provincia de Buenos Aires;
 San Isidro, ciudad de la provincia de Buenos Aires;
 San Isidro, localidad de la provincia de Catamarca;
 San Isidro, localidad de la provincia de Jujuy;
 San Isidro, localidad de la provincia de Mendoza;
 San Isidro de Iruya, localidad de la provincia de Salta;
 San Isidro, localidad en el departamento San Martín de la provincia de San Juan;
 San Isidro, localidad en el departamento Jáchal de la provincia de San Juan;
Country San Isidro
 Country San Isidro, localidad en el departamento Colón, Provincia de Córdoba.
Villa San Isidro
 Villa San Isidro, localidad en el departamento Santa María, Provincia de Córdoba.
 Villa San Isidro, localidad en la provincia de Río Negro.

Bolivia 

 San Isidro, localidad en el departamento de Santa Cruz.

Chile 

 San Isidro, localidad en el Valle de Elqui.
 Barrio San Isidro, barrio de Santiago de Chile.

Costa Rica 
 San Isidro, cantón de la provincia de Heredia;
 San Isidro, distrito del cantón de Vázquez de Coronado, en la provincia de San José;
 San Isidro de El General, distrito del cantón de Pérez Zeledón, en la provincia de San José;
 San Isidro, distrito del cantón de León Cortés Castro, en la provincia de San José;
 San Isidro, distrito del cantón de Alajuela, en la provincia de Alajuela;
 San Isidro, distrito del cantón de San Ramón, en la provincia de Alajuela;
 San Isidro, distrito del cantón de Grecia, en la provincia de Alajuela;
 San Isidro, distrito del cantón de Atenas, en la provincia de Alajuela;
 San Isidro, distrito del cantón de El Guarco, en la provincia de Cartago;
 San Isidro, distrito del cantón de San Isidro, en la provincia de Heredia;
 San Isidro, distrito del cantón de Montes de Oro, en la provincia de Puntarenas;

El Salvador 

 San Isidro, municipio en el departamento de Cabañas.
 San Isidro, municipio en el departamento de Morazán.
 San Isidro, Sitio arqueológico del preclásico en Izalco, Sonsonate.

Estados Unidos 

 San Isidro, localidad de Texas.
 San Ysidro, barrio de San Diego, California.
 San Ysidro, condado de Doña Ana, Nuevo México.
 San Isidro, condado de Sandoval, Nuevo México.

España 

 San Isidro  (C.P. 03349), municipio en la provincia de Alicante.
 San Isidro de Níjar (C.P. 04117), localidad de la provincia de Almería.
 San Isidro de Guadalete (C.P. 11594), localidad de la provincia de Cádiz.
 Pabellones de San Isidro (C.P. 14210), localidad en la provincia de Córdoba.
 San Isidro (C.P. 24855), localidad en la provincia de León.
 San Isidro (C.P. 30397), localidad en la Región de Murcia.
 San Isidro del Pinar (C.P. 31312), localidad de Navarra.
 San Isidro (Gáldar) (C.P. 35488), localidad de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria.
 San Isidro (Telde) (C.P. 35213), localidad de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria.
 San Isidro (Teror) (C.P. 35338), localidad de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria.
 San Isidro (C.P. 38109), localidad del municipio de El Rosario, Santa Cruz de Tenerife.
 San Isidro (de Abona) (C.P. 38611), localidad de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 San Isidro de Benageber (C.P. 46116), localidad en la provincia de Valencia.
 Aldekona (San Isidro) (C.P. 31312), localidad de Vizcaya.
Barrios
 Barrio de San Isidro, en la localidad de Getafe, Comunidad de Madrid.
 Barrio de San Isidro, en la ciudad de Madrid.
 Barrio de San Isidro, en la ciudad de Málaga.
 Barrio de San Isidro, en la ciudad de Valencia.

Filipinas 

 San Isidro, localidad en Abra;
 San Isidro, localidad en Bohol;
 San Isidro, localidad en Dávao del Norte;
 San Isidro, localidad en Dávao Oriental;
 San Isidro, localidad en Isabela;
 San Isidro, localidad en Leyte;
 San Isidro, localidad en Nueva Ecija;
 San Isidro, localidad en Pangasinán;
 San Isidro, localidad en Suriago del Norte;
 San Isidro, localidad en Samar del Norte;
 San Isidro, barrio del municipio de Loreto de Agusan, Provincia de Agusan del Sur;
 San Isidro, barrio del municipio de Trento de Agusan, Provincia de Agusan del Sur;
 San Isidro, barrio del  municipio de Monkayo la Provincia de Valle de Compostela;

Honduras 

 San Isidro, localidad en el departamento de Choluteca.
 San Isidro, municipio en el departamento de Intibucá.

México 
 San Isidro (colonia San isidro) del municipio indígena en Coatetelco 
Municipio de Coatetelco Morelos

 San Isidro, localidad en Baja California;
 San Isidro, localidad en Baja California Sur;
 San Isidro, localidad en Durango;
 San Isidro, localidad en Atlapexco, Hidalgo;
 San Isidro, localidad en Tasquillo, Hidalgo;
 San Isidro, localidad en Tlanalapa, Hidalgo;
 San Isidro Presas, localidad en Tezontepec de Aldama, Hidalgo;
 San Isidro, localidad en Guanajuato;
 San Isidro, localidad en Michoacán;
 San Isidro, localidad en Nuevo León;
 San Isidro, localidad en Oaxaca;
 San Isidro, localidad en San Luis Potosí;
 San Isidro, localidad en Sonora;
 San Isidro, localidad en Tabasco;
 San Isidro, localidad en Tamaulipas;
 San Isidro, localidad en Tlaxcala;
 San Isidro, localidad en Veracruz;
 San Isidro, localidad en Yucatán;
 San Isidro, localidad en Zacatecas;
 San Isidro, antiguo nombre de Colonia Reforma Social, localidad en Distrito Federal;
 San Isidro Paloverde, localidad en Jalisco;
 San Isidro, localidad en el Estado de México;
 San Isidro Kuxub, localidad del estado de Yucatán.

Nicaragua 

 San Isidro, en el departamento de Matagalpa.

Paraguay 

 Villa San Isidro Curuguaty, en Canindeyú.

Perú 

 Distrito de San Isidro, en la provincia de Lima;
 Distrito de San Isidro, en la provincia de Huaytará, departamento de Huancavelica;
 Distrito de San Isidro de Maino, en la provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas.

Portugal 

 Santo Isidro de Pegões, freguesia de Setúbal;

República Dominicana 

 San Isidro, sector de Santo Domingo;
 San Isidro, Base aérea de Santo Domingo;

Deportes 

 El Club Atlético de San Isidro, institución deportiva de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
 El San Isidro Club institución deportiva de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
 el Club Deportivo San Isidro, institución deportiva de España.
 la Copa San Isidro de Curuguaty, torneo de fútbol uruguayo-paraguayo.
 La Feria de San Isidro, feria taurina de Madrid.
 El Pabellón San Isidro , pabellón polideportivo cubierto en Valencia, España.

Arquitectura

en Madrid 

 Cementerio de San Isidro.
 Colegiata de San Isidro.
 Mercado de San Isidro.
 Museo de San Isidro.
 Puente de San Isidro.
 Parque de San Isidro.
 Reales Estudios de San Isidro.

Organizaciones 
 Movimiento San Isidro, agrupación cultural y social cubana.

Romerías

en España 
Romería de San Isidro de Badajoz

Desambiguaciones 

 .
 .

Hidrografía 

 Río San Isidro, río de Santa Cruz, Bolivia.
 Río San Isidro, río de Asturias, España.

Otros 

 .
 .
 .
 .